Прогулки по воде:

 Прогулки по воде — песня группы «Наутилус Помпилиус».
 Прогулки по воде — фильм 2004 года.

См. также 
 Walk on Water